John Roberts (1979), attore statunitense
John Roberts (1956), giornalista statunitense
John Roberts (ca. 1576-1610), monaco benedettino gallese
John Roberts, regista
John Roberts (1928-2003), storico inglese
John G. Roberts (1955), diciassettesimo Giudice Capo della Corte suprema degli Stati Uniti d'America
John Maddox Roberts (1947) scrittore statunitense
John W. Roberts (1921-1999), generale statunitense della United States Air Force

Sportivi
John Roberts (1885), calciatore inglese
John Robert Roberts (1887), calciatore inglese
John Roberts (1944), calciatore australiano
John Griffith Roberts (1946), calciatore gallese
John Roberts (1949), crickettista inglese